Evol oder EVOL ist:
 Evol (2010), kanadischer Spielfilm von Pascal Aka
 Evol (2015), US-amerikanischer Spielfilm von Mike Perrone
 Evol (Sonic-Youth-Album), Album der Band Sonic Youth (1986)
 Evol (Future-Album), Album des Rappers Future (2016)
 Évol, Ortsteil der französischen Gemeinde Olette
 Pseudonym des Berliner Streetart-Künstlers Evol